Nete – rzeka w Belgii
 Nete – muza liry